Amalgamation oder Amalgamierung steht für:

 Prozess des Auflösens anderer Metalle in Quecksilber, siehe Amalgam
 Feuervergoldung von Metallgegenständen mit in Quecksilber gelöstem Gold
 Verfahren der Goldgewinnung im Bergbau, siehe Gold #Amalgamverfahren
 Wort, das durch die Kombination zweier oder mehr Wörter entstand, siehe Kofferwort
 Verschmelzung von Gruppenelementen in der Algebra, siehe Amalgamiertes Produkt
 Zusammenfassung mehrerer bisheriger Truppenteile zu einer neuen Einheit

Siehe auch: